Уве Г. Крупп (; 24 червня 1965, м. Кельн, ФРН) — німецький хокеїст, захисник. Головний тренер «Кельнер Гайє».

Кар'єра гравця та тренера 
Виступав за «Кельнер» ЕК, «Рочестер Американс» (АХЛ), «Баффало Сейбрс», «Нью-Йорк Айлендерс», ЕВ «Ландсгут», «Квебек Нордікс», «Колорадо Аваланш», «Детройт Ред-Вінгс», «Атланта Трешерс».

У складі національної збірної ФРН/Німеччини учасник зимових Олімпійських ігор 1998, учасник чемпіонатів світу 1986 і 1990. У складі молодіжної збірної ФРН учасник чемпіонатів світу 1983 і 1985. У складі юніорської збірної ФРН учасник чемпіонату Європи 1983.

Після закінчення кар'єри гравця у 2005 році розпочав кар'єру тренера. Шість років тренував збірну Німеччини. З 2011 по 2014 роки тренував клуб «Кельнер Гайє», а з грудня 2014 «Айсберен Берлін».

Досягнення 
 Володар Кубка Стенлі (1996)
 Учасник матчу всіх зірок НХЛ (1991, 1999).

Статистика

Клубна

Збірна

Література

Посилання 
 Профіль на Eliteprospects 

Уродженці Кельна
Німецькі хокеїсти
Гравці збірної Німеччини з хокею
Хокеїсти «Кельнер Гайє»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Німецькі хокейні тренери
Хокеїсти АХЛ